Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk w Pekinie odbyły się na stadionie narodowym pomiędzy 15 i 24 sierpnia.

Lekkoatletyka była największa dyscypliną podczas igrzysk – rywalizowano w 47 konkurencjach (23 kobiecych i 24 męskich). Podczas zawodów poprawiono 17 rekordów olimpijskich oraz pięć rekordów świata.

Dwóch Białorusinów – Wadzim Dziewiatouski i Iwan Cichan – którzy zdobyli odpowiednio srebrny i brązowy medal w rzucie młotem początkowo zdyskwalifikowano po wykryciu w ich organizmach niedozwolonych środków dopingowych. W 2010 Sportowy Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Lozannie uznał testy antydopingowe za nieważne, ponieważ laboratorium w Pekinie nie spełniało międzynarodowych standardów. Kenijczyk Samuel Wanjiru, który tryumfował w biegu maratońskim został najmłodszym od 1932 złotym medalistą igrzysk w tej konkurencji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne